О́льга Завья́лова:
 Завьялова, Ольга Викторовна (род. 1972) — российская лыжница.
 Завьялова, Ольга Исааковна (род. 1947) — российский лингвист-китаевед.